85-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне

 85-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1931 году
 85-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году
 85-я гвардейская стрелковая дивизия
 85-я кавалерийская дивизия СССР
 85-я дивизия ПВО СССР
 85-я пехотная дивизия (вермахт) Германии

См. также 
 86 дивизия